Baudis ist der Familienname folgender Personen:
 Dominique Baudis (1947–2014), französischer Politiker und Schriftsteller

 Hans Wenzel Baudis (1879–1947), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Hela Baudis (* 1944), deutsche Kunsthistorikerin 
 Klaus Baudis (1934–2009), deutscher Historiker 
 Wolf Heinrich von Baudis (1671–1748), deutscher General und kursächsischer Kabinettsminister, siehe Wolf Heinrich von Baudissin (General, 1671)

Siehe auch:
 Baudisch
 Baudissin
 Baudiß
 Baudyš